Diebold Schilling il Vecchio (†1485) – storico-cronista svizzero, autore della Cronaca di Berna (Berner Chronik)
 Diebold Schilling il Giovane (†1515?) – storico-cronista svizzero, nipote in linea collaterale del precedente, autore della Cronaca di Lucerna (Luzerner Chronik)